Hecuba ist:
 die lateinische Form von Hekabe – Königin von Troja
 ein Asteroid, siehe (108) Hecuba
 eine Tragödie des griechischen Dichters Euripides
 Hecuba (Gattung) eine Gattung der Muscheln